Fyen Rundt 2018 var den 108. udgave af cykelløbet Fyen Rundt. Løbet var kategoriseret som 1.1 og var en del af UCI Europe Tour-kalenderen. Det blev arrangeret 16. juni 2018. Det blev vundet af danske Mads Pedersen fra .

Hold og ryttere

Resultater

Eksterne henvisninger

2018
UCI Europe Tour 2018